Migliorini ima više značenja:
 Migliorini, Grosseto
 Migliorini, Piacenza
 Migliorini, Pistoia